Aploneura är ett släkte av insekter. Aploneura ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Aploneura